Złokuczene – wieś w Bułgarii, w obwodzie Pazardżik
 Złokuczene – wieś w Bułgarii, w obwodzie sofijskim
 Złokuczene – lodowiec na Antarktydzie